Orthrus se poate referi la:

 Orthrus, gen de păianjeni
 Orthos, personaj mitologic